Одинга — фамилия.

Известные носители:
 Одинга, Огинга (1911—1994) — кенийский политик.
 Одинга, Раила (род. 1945) — кенийский политик.

См. также 
 Одинг